Gärdestad ist der Nachname folgender Personen
 Kenneth Gärdestad (1948–2018), schwedischer Songwriter
 Kjell Gärdestadt (1944–2000), schwedischer Songwriter
 Ted Gärdestad (1956–1997), schwedischer Sänger, Musiker und Komponist